Thecidellina är ett släkte av armfotingar. Thecidellina ingår i familjen Thecidellinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Thecidellina